Александр Иванович Акатов (1874—?) — русский военный  деятель, полковник  (1915). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В 1893 году  после окончания Симбирского кадетского корпуса вступил в службу. В 1895 году после окончания Константиновского артиллерийского училища произведён подпоручики и выпущен в 35-ю артиллерийскую бригаду 35-й пехотной дивизии. В 1898 году произведён в поручики, в 1902 году в штабс-капитаны, в 1906 году в капитаны. В 1913 году произведён в подполковники, командир 5-й батареи 35-й артиллерийской бригады.

С 1914 года участник Первой мировой войны, во главе своей батареи. 9 марта 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

В 1916 году произведён в полковники, командир 2-го дивизиона 35-й артиллерийской бригады. После Октябрьской революции 1917 года в эмигрировал в Болгарию.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени (Мечи и бант — ВП 9.01.1916)
 Орден Святого Станислава 2-й степени  (Мечи — ВП 3.09.1916)
 Орден Святой Анны 2-й степени  (Мечи — ВП 7.06.1916)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 12.02.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 9.03.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 9.08.1916)

Литература 
 
 
РГВИА: Ф.400. Оп.12. Д.27007. Л.284-285 (1914 г.)
РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 602 (1914 г.)

Ссылки 
 
 Акатов Александр Иванович Георгиевские кавалеры Великой войны

Полковники (Российская империя)
Выпускники Симбирского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского артиллерийского училища
Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)